Alcatraz může být:
 Alcatraz – ostrov u San Francisca
 Skála (film) – alternativní název amerického filmu The Rock natočeného v roce 1996 režisérem Michaelem Bayem
 Alcatraz (Simpsonovi) – epizodní postava animovaného seriálu Simpsonovi
Podobné:
 Alcatrazz - americká heavy metalová skupina
 Alcatra’n’z – studiové album české hudební skupiny Traktor

Externí odkazy